Дубина () — посёлок, входит в Тростянецкий район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 214 человек. Почтовый индекс — 24312. Телефонный код — 4343. Занимает площадь 0,25 км². Код КОАТУУ — 524180602.

Местный совет 
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Буди, вул. 50-річчя Жовтня, 45

Ссылки 
 Дубина на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Тростянецкого района (Винницкая область)